Транскрипционная система Легга — система романизации китайского (путунхуа) языка, разработанная в XIX веке британским миссионером и синологом Джеймсом Леггом при переводе на английский язык классических китайских философских трудов. Сделанный Леггом с использованием этой системы перевод китайской классической «Книги Перемен» до сих пор считается одним из классических переводов этого труда на английский, также систему Легга использовал в своих публикациях о «Книге Перемен» Алистер Кроули. Однако она не получила широкого распространения, так как стандартом романизации китайских слов для английского языка с конца XIX века стала транскрипционная система Уэйда — Джайлза.

Описание системы

Согласные

Гласные и полугласные 
В системе Легга использовались следующие гласные и полугласные:

a â  ă e ê i î o u û ü w y

Гласные также могли использоваться в диграфах:

âi âo âu eh ei ih ui

Особенности системы 
 Для обозначения придыхания использовалась буква «h» (то есть, слог «пи», который пиньинем записывается как «pi», а в системе Уэйда-Джайлса — как «p’i», в системе Легга записывался как «phî»).
 Вместо латинской «z» использовалась фрактурная буква «𝖟».
 Одни и те же согласные в прямом и в курсивном написании обозначали разные звуки.

Романизация китайского языка